Margherita kan syfta på följande:

 En smakvariant av pizza
 Margherita av Savojen, drottning av Italien
 Margherita (ort i Indien), ort i Arunachal Pradesh, Indien
 Ngaliematoppen, bergstopp i Kongo-Kinshasa, även benämnd Margherita Peak,